Състезанията по бобслей на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в спортния комплекс „Санки“ край Красная поляна.

Програма 
Таблицата показва програмата за трите дисциплини. 

Всички часове са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Двойки мъже

Двойки жени

Четворки мъже

Източници 

Бобслей
Зимни олимпийски игри 2014